Ks. Stanisław Gawlik (ur. 1935) – polski duchowny katolicki, związany z miejscowością Radziechowy
 Stanisław Gawlik (1928-2010) – polski pedagog
 Stanisław Gawlik – aktor
 Stanisław Gawlik – polski inżynier, polityk